Эрвайс:

 Эрвайс, Аркадий Владимирович (Абрам Вольфович; 1908 — после 1979) — советский учёный в области метрологии и станкостроения.
 Эрвайс, Владимир Григорьевич (1928—2010) — советский и российский режиссёр-документалист, писатель.